EIT steht für:

 Elektrische Impedanz-Tomografie, ein medizinisches bildgebendes Verfahren
 Elektromagnetisch induzierte Transparenz, ein optisches Phänomen
 Elektronische Informationstechnik, als Präzisierung des Begriffs IT
 Energie-Impuls-Tensor, der vor allem in der Feldtheorie verwendet wird
 Enhanced interrogation techniques, siehe Erweiterte Verhörtechniken
 Europäisches Institut für Innovation und Technologie in Budapest
 Event Information Table, eine Tabelle im DVB-Signal

Siehe auch:
 Eid (Begriffsklärung)
 Eidt
 Eyt
 Eyth

Abkürzung